Patacame peut désigner :

Toponymes

Patacame : une localité de la paroisse civile de Caname dans la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas ;
 Patacame : cours d'eau de l'État d'Amazonas, affluent du río Atabapo en rive droite, sous-affluent de l'Orénoque.

Homonymie de toponyme